Bal du moulin de la Galette d'Auguste Renoir (1876)
 Bal du moulin de la Galette de Ramon Casas (1890-1891)

Voir aussi 
 Moulin de la Galette